Урваново — название нескольких населённых пунктов:
 Урваново — село в Меленковском районе Владимирской области.
 Урваново — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.